

Geografia 

 Plum – borough della Pennsylvania
 Isola Plum – isola nella Contea di Suffolk, New York 
 Isola Plum – isolotto delle isole Andreanof, Alaska 
 Plum Pudding Island più noto come Kennedy Island – isolotto delle Isole Salomone
 Plum – Texas

Persone
 Christoph Plum – architetto tedesco
 Hrvoje Plum – calciatore croato
 Kelsey Plum – cestista statunitense
 Lauren Plum – pallavolista statunitense
 Milt Plum – ex giocatore di football americano statunitense
 Seth Plum – calciatore inglese
 Thelma Plum – cantante australiana

Altro 
 Plum cake – dolce 
 Plum pox (sharka) – patologia vegetale